Carlton-Club-Treffen steht für:

 Carlton-Club-Treffen (1911), ein Treffen der konservativen Parlamentsabgeordneten am 13. November 1911, um nach dem Rücktritt ihres Parteiführers Arthur Balfour einen neuen Vorsitzenden zu wählen.
 Carlton-Club-Treffen (1916), ein vorzeitig als ergebnislos abgebrochenes Treffen der konservativen Partei am 7. Juli 1916, bei dem über die Selbstverwaltung Irlands (Home Rule) abgestimmt werden sollte.
 Carlton-Club-Treffen (1921), ein Treffen der konservativen Parlamentsabgeordneten am 21. März 1921, um nach dem gesundheitsbedingten Rücktritt von Andrew Bonar Law ihren neuen Vorsitzenden zu wählen.
 Carlton-Club-Treffen (1922), ein Treffen der konservativen Parlamentsabgeordneten am 19. Oktober 1922, um über die Beendigung der Koalition mit den Liberalen zu entscheiden.